Mohamed Benchaira (en ) est un footballeur algérien né le  à Batna. Il évolue au poste de milieu défensif au CS Constantine.

Biographie 

Mohamed Benchaira évolue en première division algérienne avec les clubs de l'AS Aïn M'lila et de la JS Kabylie. Il dispute 57 matchs en inscrivant deux buts en Ligue 1.

Il participe à la ligue des champions africaine saison 2019-20 avec la JSK, ou il joue cinq matchs dans cette compétition. Puis il participe à la Coupe de la confédération saison 2020-21 ou il dispute six matchs.

Il remporte la Coupe de la Ligue en 2021.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Footballeur algérien
Joueur du MSP Batna
Joueur de l'Olympique de Médéa
Joueur du CRB Aïn Fakroun
Joueur de l'US Biskra
Joueur de la JSM Béjaïa
Joueur de l'AS Aïn M'lila
Joueur de la JS Kabylie
Naissance en janvier 1992
Naissance à Batna